Abertura (município) — da Espanha
 Abertura (música) — peça orquestral que antecede uma ópera, suíte ou sinfonia
 Abertura (óptica) — restringe o diâmetro da trajetória da luz que atravessa um plano num sistema óptico
 Abertura política — momento da história do Brasil que simboliza a transição entre o Regime Militar e a Democracia
 Abertura (programa de televisão) — programa de TV da Rede Tupi
 Abertura (xadrez) — jogadas iniciais de uma partida de xadrez

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música
Desambiguações de televisão
Desambiguações de política